Асьер Рие́сго Унаму́но (; род. 6 октября 1983 года, Дева) — испанский футболист баскского происхождения, вратарь клуба «Жирона».

Биография

Клубная карьера 
Асьер Риесго является воспитанником «Реал Сосьедада». На профессиональном уровне дебютировал в 2002 году, отправившись на правах аренды в «Эйбар». В 2004 году Асьер был отозван из аренды в связи с травмой основного голкипера  Сандера Вестерфельда. В элитном испанском дивизионе дебютировал 19 мая 2004 года в матче против «Алавеса».

После ухода Вестерфельда из команды, Риесго стал основным голкипером «Реал Сосьедад». Однако в 2006 году клубом был куплен чилийский вратарь Клаудио Браво, который вытеснил Риесго из состава и стал основным голкипером.

В сезоне 2007/2008, который «Реал Сосьедад» провёл во втором дивизионе, Асьер был основным голкипером и сыграл 42 матча в сезоне. Однако добиться возвращения в элиту испанского футбола «бело-синим» не удалось. В августе 2008 года Риесго был отдан в аренду клубу «Рекреативо», который выступал в Примере.

В новой команде Риесго стал игроком основного состава, а в матче против «Нумансии» 4 января 2009, Риесго отразив 2 пенальти, помог своей команде победить — 3:1. 11 апреля в матче против «Барселоны» (0:2) Асьер стал первым, кто сумел отразить пенальти в исполнении Лионеля Месси. В том сезоне Риесго сыграл во всех 38 матчах, однако это не помогло «Рекреативо» избежать вылета во второй дивизион.

В декабре 2009 года Риесго интересовался английский «Тоттенхэм», искавший замену травмированному Карло Кудичини. Вернувшись в стан «Реал Сосьедад», Риесго сыграл 7 матчей в сезоне 2009/2010, после травмы Браво и дисквалификации второго вратаря Эньяута Зубикарая. По итогам сезона «бело-синие» сумели добиться выхода в Примеру.

18 июня 2010 года контракт Риесго с «Реал Сосьедад» истёк и он перешёл в «Осасуну», заключив контракт на 3 года.

28 июля 2015 года Риесго на правах свободного агента перешёл в «Эйбар».

Международная карьера 
Риесго выступал за юношеские и молодёжную сборные Испании. Победитель юношеского чемпионата Европы 2002 и финалист молодёжного чемпионата мира 2003.

Достижения 
 Чемпион Европы среди юношей: 2002
 Финалист чемпионата мира среди молодёжи: 2003

Примечания

Ссылки 
 Профиль Асьера Риесго на официальном сайте «Осасуны»
 Асьер Риесго на Futbolme

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Рекреативо»
Игроки ФК «Осасуна»